Чемпионат Шотландии по футболу 2009/10 — 12-й сезон шотландской Премьер-лиги. Победителем турнира во второй раз подряд стал глазговский клуб «Рейнджерс», защищавший свой титул чемпиона Шотландии. «Джерс» оформили свою победу в сезоне 2009/10 25 апреля 2010 года в выездном матче против «Хиберниана», проходившем на стадионе «Истер Роуд», где они победили со счётом 1:0.

Соревнование началось 15 августа 2009 года и закончилось 9 мая 2010 года.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в один круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7-12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Первый дивизион.

Повышенные и пониженные команды сезона 2008/09 
 Из Первого дивизиона в Шотландскую премьер-лигу
 «Сент-Джонстон»

 Из Шотландской премьер-лиги в Первый дивизион
 «Инвернесс Каледониан Тисл»

События 
 21 апреля 2010 — клуб «Инвернесс Каледониан Тисл» оформил свой выход в Премьер-лигу, заняв первое место в Первом дивизионе, вследствие поражения своего ближайшего конкурента, «Данди», от «Рэйт Роверс» со счётом 0:1. После этого проигрыша «тёмно-синие» лишились даже теоретических шансов догнать в турнирной таблице хайлендскую команду.
 25 апреля 2010 — клуб «Рейнджерс» после победы 1:0 над «Хибернианом» стал недосягаемым в турнирной таблице Премьер-лиги для своих соперников и завоевал титул чемпиона Шотландии.
 5 мая 2010 — результативная ничья 6:6, зафиксированная в поединке между «Мотеруэллом» и «Хибернианом», стала новым рекордом шотландской Премьер-лиги по числу голов, забитых в одном матче.
 8 мая 2010 — клуб «Фалкирк» занял последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги и официально покинул Высший дивизион Шотландии после того, как его матч с «Килмарноком» закончился безголевой ничьей.

Итоги 
Шотландскую Премьер-лигу 2009/2010 выиграл глазговский клуб «Рейнджерс».

Чемпион, «Глазго», и вице-чемпион, «Селтик», квалифицировались для участия в Лиге чемпионов. Бронзовый призёр первенства, «Данди Юнайтед», завоевал путёвку в Лигу Европы, также как и клубы «Хиберниан» и «Мотеруэлл», занявшие четвёртое и пятое места, соответственно.

«Фалкирк» по итогам чемпионата покинул Премьер-лигу, на его место пришёл победитель Первого дивизиона — «Инвернесс Каледониан Тисл».

Игрок «Рейнджерс», Крис Бойд, с 23 голами стал лучшим бомбардиром первенства.

Итоговая турнирная таблица 

Источник: BBC Sport 
 «Данди Юнайтед» также выиграл в сезоне 2009/10 Кубок Шотландии.

Результаты матчей

1 — 22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23 — 33 туры 
23-33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34 — 38 туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1 — 6 и 7 — 12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1 — 6 места

7 — 12 места 

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Бомбардиры 

 Источник: BBC Sport , SPL

Хет-трики

Посещаемость

Экипировка и титульные спонсоры клубов

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 

 Источник: www.cbfootball.co.uk

Примечания

Ссылки 
 SPL official website

2009-2010
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2009 году
Спорт в Шотландии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010